Regno Unito
 Glenburn – area residenziale di Paisley, Scozia
 Stati Uniti d'America
Glenburn – città della Contea di Renville, Dakota del Nord
Glenburn – città della Contea di Penobscot, Maine
Glenburn – township della Contea di Lackawanna, Pennsylvania